Vahan peut désigner :
 Vahan, un prénom arménien masculin ;
 Vahan  de Siounie, Catholicos d'Arménie de 967 à 969 ;
 Vahan, une communauté rurale du marz de Gegharkunik en Arménie ;
 le Vahan, un fusil d'assaut arménien ;
 Vahan : général byzantin qui dirige l'armée byzantine lors de la bataille du Yarmouk.

Prénom arménien